Škoda har flere betydninger:
 Škoda Auto − en tjekkisk bilfabrikant
 Škodaværkerne − en tjekkisk industrivirksomhed
 Skoda (film) − en dansk kortfilm fra 2001 instrueret af Anders Gustafsson